Лариса Васильевна Архипова (в замужестве Ласкари; 14 декабря 1939, Пенза — 4 декабря 1971, Ленинград) — советская киноактриса.

Биография 
Родилась в 1939 году в Пензе в семье служащих, позже семья переехала в Кишинёв.

Ещё учась в школе она была приглашена на эпизодическую роль студенки в фильм «Я вам пишу...» киностудии «Молдова-фильм».

В 1959 году переехала в Москву, будучи сотрудницей Москонцерта снялась в эпизодических ролях в ряде фильмов.

В 1961—1965 годах училась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (курс Е. И. Тиме).

Работала в Студии киноактёра при киностудии «Ленфильм», снимаясь в эпизодах и ролях второго плана, работала на дубляже фильмов.

Погибла в 1971 году при невыясненных обстоятельствах, по официальной версии — выпала из окна.

Личная жизнь 
Была замужем за артистом Кириллом Ласкари, с которым познакомилась во время учёбы в Ленинграде, через четыре года развелась.

Фильмография

Роли в кино 
 1959 — Я вам пишу... — студентка (нет в титрах)
 1961 — Две жизни — швея (нет в титрах)
 1961 — Девичья весна — Зина
 1961 — Воскресение — Феничка
 1962 — Серый волк — Катя
 1966 — Скверный анекдот — гулящая девка (нет в титрах)
 1967 — Его звали Роберт — подруга Тани (нет в титрах)
 1967 — Происшествие, которого никто не заметил — эпизод (нет в титрах)
 1968 — Угрюм-река — Татьяна
 1969 — Белый флюгер — сотрудница ЧК
 1970 — Мой добрый папа — Олимпиада Васильевна, жена Гоши
 1971 — Холодно — горячо — Раиса

 Дубляж 
 1966 — Девушка в чёрном / Tütarlaps mustas — Паула, роль Вийу Хярм
 1966 — Лестница в небо / Laiptai į dangų — Ингрида, роль Эугении Плешките
 1967 — Игры взрослых людей / Suaugusių žmonių žaidimai — Регина, роль Эугении Плешките
 1967 — Найди меня / Surask mane — Агне, роль Эугении Плешките
 1967 — Месть гайдуков / Razbunarea haiducilor — Аница, роль Марги Барбу
 1967 — Снег среди лета — Хатша, роль Нукетай Мышпаевой
 1968 — Тайна деревянных идолов / Mord am Montag — Лидия Амбергер, роль Хельги Гёринг
 1970 — Слуги дьявола / Vella kalpi — Элизабет'', роль Зигриды Стунгуре

Примечания

Ссылки 
 Архипова Лариса Васильевна // Проект «Всегда со мною» Алексея Тремасова

Выпускники Российского государственного института сценических искусств